Zofia Wirtemberska (1563–1590) – księżna Saksonii-Weimar
 Zofia Wirtemberska (1818–1877) – królowa Holandii